Курты — многозначный термин

Населённые пункты

Белоруссия 
 Курты — деревня в Поставском районе Витебской области.

Казахстан 
 Курты — село в Илийском районе Алматинской области.

Реки

Казахстан 
 Курты — река в Алматинской области.

Крым 
 Курты — река в Крыму, правый приток реки Мокрый Индол.

Династия 
 Курты